Mananara steht für:

 Mananara du Sud, Fluss im Südosten Madagaskars
 Mananara (Mandrare), Nebenfluss des Mandrare in Madagaskar
 Mananara (Betsiboka), Nebenfluss des Betsiboka in Madagaskar
 Mananara du Nord, Fluss im Nordosten Madagaskars
 Nationalpark Mananara Nord Nationalpark in Madagaskar
 Mananara Nord, Stadt in Madagaskar
 Mananara Nord (Distrikt), Distrikt in Madagaskar
 Mananara (Gattung), Heuschreckenart